Phira kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Thíra, vik, Sydegeiska öarna, 
 Santorini, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar